Everyday eller Every Day kan avse:

 Everyday Madness – ett svenskt hardcoreband
 Everyday (film) – långfilm från 2012 av Michael Winterbottom
 Everyday (tidning) – en svensk tidning
 Every Day (film, 2010) – en amerikansk film från 2010

Musikalbum
 Everyday (musikalbum av Dave Matthews Band) – eller titelspåret (se nedan)
 Everyday (musikalbum av Hillsong United) – eller titelspåret
 Everyday (musikalbum av Widespread Panic) – musikalbum av Widespread Panic
 Everyday Is Christmas – det åttonde studioalbumet och första julalbumet från 2017 av artisten Sia
 Every Day and Every Night – en EP från 1999 med det amerikanska indierock-bandet Bright Eyes
 Every Day, Every Second – det svenska indiebandet Edsons tredje och sista studioalbum, utgivet 2003

Låtar
 Everyday (Bon Jovi-låt)
 Everyday (Buddy Holly-låt)
 Everyday (Dave Matthews Band-låt)
 Everyday (Méndez-låt) – en musiksingel från 2018 med sångaren Méndez
 Everyday – en låt av Orchestral Manoeuvres in the Dark, se Dream of Me (Based on Love's Theme)
 Everyday (Phil Collins-låt)
 Everyday (Rudebwoy) – en låt av Kardinal Offishall
 Everyday (en låt av Slade) – en låt av Slade på albumet Old, New, Borrowed and Blue
 Everyday (en låt av Scatman John) – en låt av Scatman John på albumet Take Your Time
 Everyday Is A Winding Road – den andra singeln på Sheryl Crows andra studiealbum